Чартерне використання, іноді фрахтувальна компанія або фрахтувальна сторона — морський контракт між судновласником та «фрахтувальником» (чартером) про найм або судна для перевезення пасажирів, або вантажу, або яхти для задоволення.

Чартерне використання або Сторона фрахтування — договір перевезення вантажів у разі здійснення нерегулярних перевезень. Це означає, що сторона фрахтування чітко і однозначно викладає права та обов'язки власника судна та фрахтувальників, і будь-які подальші суперечки між ними будуть вирішуватися в суді або на будь-якому узгодженому форумі з посиланням на узгоджені умови та умови втілений у статутній партії. Англійська назва charterparty є англіцизацією , тобто «розділений папір», документ, написаний у двох примірниках, щоб кожна сторона зберігала половину.

Види фрахтувальника 
Існує три основних типи чартерних компаній: час, подорож і бербоут та ін.:
 У фрахтуванні (або бербоут-чартері) фрахтувальник бере на себе відповідальність за екіпаж та обслуговування судна протягом часу фрахтування. Він бере на себе юридичні обов'язки власника і відомий як власник, який не має права.
 У статуті часу судно наймається на певний проміжок часу. Судновласник управляє судном, але фрахтувальник видає накази щодо працевлаштування судна і може субартизувати судно на основі часового фрахтування або чартерного рейсу.
 У фрахтуванні рейсу фрахтувальник наймає судно для одного рейсу, але судновласник забезпечує капітана, екіпаж, бункерування та запаси.

Статут про передачу майна (бербуот-чартер) діє як довгострокова оренда судна, а фрахтувальник повністю відповідає за це. У часі та рейсах фрахтування власник судна все ще керує судном, але, перебуваючи в порту, фрахтувальник несе відповідальність за завантаження та розвантаження судна протягом узгодженого періоду простою. Якщо фрахтувальник перевищує дозволений час проїзду, демередж стає платним.

У рейсовому чартері маршрут попередньо складений, і фрахтувальник не має великих можливостей, щоб заважати програмі. На відміну від цього, тайм-чартер — це майже півдороги між чартером про передачу майна і чартером рейсів, оскільки фрахтувальник приймає рішення про рейси та порти і вказує екіпажу судновласника дотримуватися. Це може призвести до питань відшкодування збитків: тоді як судновласник у рейсовому чартері бере на себе відповідальність за судно, у часовому статуті судновласнику може знадобитися відшкодування збитків або зобов'язань, безпосередньо спричинених фрахтувальником.

Юридичні аспекти статутних парті1 
Якщо фрахтовий договір є контрактом між власником судна та фрахтувальником, договір перевезення укладається між вантажовідправником та перевізником. Перевізник видає вантажовідправнику коносамент, квитанцію про відвантажений вантаж, який також служить підтвердженням договору перевезення. (У фрахтуванні фрахтувальник є перевізником; у чартері або рейсовому чартері судновласник є перевізником).

Закон США про морські перевезення вантажів (COGSA) та Закон Великої Британії про морські перевезення вантажів 1971 року (який ратифікує та включає правила Гааги-Вісбі) НЕ застосовуються до чартерних компаній, але застосовуються до коносаментів (та подібних документів такі як замовлення на доставку суден або морські накладні).

Коли судновласник видає фрахтувальнику коносамент, виникає питання про те, який документ є домінуючим. Якщо вантажовідправник повертає коносамент перевізнику (можливо, в якості застави), перевізник зберігатиме його лише на знак застави.

Як в США, так і у Великій Британії, законодавство COGSA передбачає мінімальне мито, яке перевізник зобов'язаний власнику вантажу. Якщо фрахтувальник відвантажив вантаж, документ про фрахтування може включати COGSA або Закон про хартер, оскільки чартер також є власником вантажу. Таке включення є дійсним і підлягає виконанню навіть без видання коносамента. У зворотному випадку, якщо перевізник видає сторонній вантажовідправнику коносамент, який включає умови чартерної сторони, вантажовідправник / власник вантажу не буде нести відповідальність за такі збори, як демередж, які сплачуються лише чартером.

Позови, порушені за порушення зобов'язання за статутним договором, підпадають під юрисдикцію адміралтейства. Якщо порушення умов чартеру створює морську заставу, позов може бути речовим (тобто проти самого судна).

У прогулянковому катері найчастішим договором чартеру є чартер яхт без гонок. Подорож або чартер часу застосовуються лише для великих яхт і є рідкістю. Флотилії фрахтування яхт в основному складаються з човнів, що належать приватним особам або компаніям, які використовують свої човни лише за сумісництвом або як інвестиція. Нещодавньою інновацією в рекреаційному катанні є «фрахтування за часом», згідно з яким декільком фрахтувальникам призначається певна кількість днів на місяць або сезон таким чином, що нагадує частку часу на нерухомість.

Типові статті 
Статутна компанія може містити ці положення.

Застереження про бункер 
Положення про бункер передбачає, що фрахтувальник приймає та оплачує весь мазут у бункерах судна в порту доставки, і навпаки, (власники) сплачують за весь мазут у бункерах судна в порту повторної доставки за поточною ціною за відповідні порти. Зазвичай прийнято домовлятися про певну мінімальну та максимальну кількість у бункерах щодо повторної доставки судна. Оскільки випробувальний випадок OW Bunker, суднові оператори повинні подбати про те, щоб умови постачання бункерів були відповідними.

Застереження про судно 
Згідно з цим пунктом власник судна чітко пише, що судно було б придатним для плавання на початку рейсу в будь-якому відношенні, іншими словами, судно було б доречним для подорожі до країни, для якої воно прийняте.

Крижана стаття 
Застереження щодо льоду вводиться в коносамент або фрахтову компанію, коли судно прямує до порту або портів, які можуть бути закриті для судноплавства льодом, коли судно прибуде або після прибуття судна.

Застереження про освітлення 
У пункті фрахтування, що відображає як порт скидання будь-який безпечний порт у певному діапазоні, вводиться положення про освітлення Гавр / Гамбург.

Застереження про необережність 
Застереження про недбалість, як правило, виключає відповідальність судновласника або перевізника за втрати або пошкодження, спричинені вчинком, невиконанням зобов'язань або нехтуванням капітаном, мореплавцем, пілотом або службовцями перевізника під час навігації під час маневрування судном, однак не в результаті відсутність належної ретельності з боку власників судна або будь-якого з них або чоловіка чи керівника судна.

Застереження про пункт причалу 
Застереження щодо готового причалу вставляється в чартерну компанію, тобто умова, згідно з якою дні починають рахуватися, як тільки судно прибуло в порт навантаження або вивантаження «в причалі чи ні». Він захищає інтереси судновласника від затримок, які виникають внаслідок того, що судна повинні чекати причалу.

Див. також 
 Чартер (право)
 Повітряний чартер

Примітки 

Морське право
Водний транспорт
Зобов'язальне право